«На́ша Ма́ша и волше́бный оре́х» — российский полнометражный 3D-мультфильм компании «Амедиа». Рабочие названия — «Кракатук», «Наша Маша в Земляничной стране».

Первоначально мультфильм планировался как детский и основанный на сказке «Щелкунчик», но после долгих переделок превратился в самостоятельную историю для подростковой аудитории. Мультфильм провалился в прокате и был раскритикован в прессе за низкое качество компьютерной графики и неуместный эротизм. Итоговую версию мультфильма критиковал и его изначальный сценарист Леонид Каганов.

Сюжет 
В новогоднюю ночь Маша остаётся одна дома. Она не верит, что найдёт настоящих друзей среди одноклассников, и поэтому привязана лишь к своим игрушкам: буратино Борьке, плюшевому медведю Михею и новому роботу Гоше, подаренному ей на этот Новый Год. На прогулке она находит волшебный орех Кракатук, и дома с ней начинают происходить чудеса: сама Маша уменьшается, а её игрушки оживают. Внезапно орех крадут крысы Ник и Дик, которые следили за Машей с того самого момента, как она взяла в руки Кракатук, и прыгают в дупло новогодней ёлки. Маша и игрушки прыгают за ними, и в дупле оказывается портал. С его помощью все четверо попадают в Сказочную страну, где игрушки становятся людьми, а Кракатук возвращается к ним. Мальчики, втайне влюбившиеся в Машу, ревнуют её друг к другу. От местных жителей им становится известно, что страной правит злобный и коварный Император, умеющий, как и всё его войско, превращаться из человека в крысу. Он грабит народ и держит Солнце на цепи, чтобы рабочее время суток наступало, когда ему вздумается. В это время сам Император с помощью волшебного зеркала видит Машу, влюбляется в неё и решает на ней жениться.

Вернувшимся Нику и Дику Император повелевает доставить Машу и Кракатук к нему. Те находят её и похищают вместе с орехом. Михей, Борька и Гоша, поссорившись и разделившись, отправляются спасать её. Тем временем Император пытается расколоть орех и загадать своё желание, но у него ничего не получается. Услышав насмешки Маши и её отказ стать его женой, он бросает пленницу в темницу. Первым освободить Машу пытается Борька, но он, спасаясь от стражников, случайно попадается в свою же ловушку. Вскоре в замок заходит Михей, решивший идти напролом. Путём грубой силы он добирается до Императора, перебив его войско, но наступает на люк и падает в подземелье. Затем в замок пробирается Гоша, убегает от крыс и, прячась от них, находит библиотеку. Там в одной из книг он встречает волшебника и узнаёт, что является принцем Сказочной страны, которого волшебник послал за Кракатуком в реальный мир под видом игрушки. Также он узнаёт, что его дедушка ради бабушки осушил и запечатал озеро в бутылке, а крысы, больше не боявшиеся воды, захватили королевство. Волшебник предупреждает, что расколоть орех и загадать желание можно только в полночь. Гоша не может решиться: ему надо одновременно и прогнать крыс, и спасти своих друзей, а желание Кракатук исполняет только одно.

В этот момент Император, пытавшийся расколоть орех тяжелым молотком, пробивает пол и падает в библиотеку. Замешкавшись, он роняет орех, и его перехватывает Гоша. Случайно принц проговаривается, что Кракатук можно использовать только в новогоднюю полночь, думая, что Император это уже знает, а затем сбегает прочь. Тогда Император велит публично казнить Машу, Борьку и Михея, решив, что Гоша придёт и отдаст орех взамен их спасения. Так и случается. Получив в руки всех четверых, Император отвлекается, и друзья сбегают на летательном аппарате, перед этим перехватив Кракатук через волшебное зеркало. Гоша освобождает Солнце от цепи, но Император сам догадывается о способностях зеркала и в очередной раз забирает орех. Крысы пытаются помешать им улететь, и Михей, жертвуя собой, прыгает на врагов с высоты и разбивается.

После этого Гоша говорит, что его дедушка где-то спрятал запечатанное озеро. Маша замечает, как на памятнике тому самому дедушке скрыта стеклянная колба. Борьке удаётся добраться до неё, но его сбивают на землю. Падая, он стреляет из рогатки по бутылке, озеро освобождается, и взбунтовавшиеся жители не дают крысам уйти, сбрасывая их в воду. Крысы, не умеющие плавать, тонут.

Часы почти пробивают полночь. Маша и Гоша отправляются к порталу между реальным и волшебным мирами, где они горюют по погибшим друзьям и признаются друг другу в любви. Неожиданно появляется Император и сообщает, что готов загадать своё желание. Гоша толкает Машу в портал, чтобы та спаслась. Дружелюбно настроенная утка забирает у Императора орех и передаёт Маше. В ярости узурпатор превращается в огромную крысу. Гоша смертельно ранит Императора мечом, но тот на последнем издыхании вынимает из себя оружие и бросает в Машу. Гоша закрывает её собой и тоже погибает. Падая в свой мир через портал, Маша со слезами просит Кракатук, чтобы её друзья были живы.

Маша приходит в сознание у себя дома, возле ёлки. Думая, что это всего лишь сон, она обнаруживает, что любимых игрушек нет на месте. Утром она выглядывает в окно и видит Борьку, Михея и Гошу живыми и в человеческом облике. Счастливая Маша выбегает к ним кататься на снегоходах.

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Егор Кончаловский;
 Режиссёры анимации: Роман Стариков и Владимир Толкачиков.
 Авторы музыки: Марк Эрман, Алексей Курбатов
 Дирижер:  Юрий Ткаченко 
 Продюсеры: Александр Акопов, Леонард Блаватник, Галина Епишкина, Игорь Захаров, Александр Кузнецов, Наталия Шнейдерова.
 Музыкальные продюсеры: Марина Снежинская, Антон Шварц, «АМЕДИА МЬЮЗИК»
 Ответственный продюсер: Александр Акопов

Сценарий 
Авторы сценария — Александр Бачило, Леонид Каганов и Игорь Ткаченко по книге «Наша Маша и Волшебный орех» тех же авторов, которая вышла 10 ноября 2009.

Озвучивание 
Главные роли озвучивают:
 Анна Снаткина — Маша
 Всеволод Полищук — Гоша
 Тимур Родригез — Борька
 Антон Пампушный — Михей
 Владимир Зайцев — Император
 Оскар Кучера — Ник и Дик
 Мария Аронова — Утка
 Пётр Иващенко — Сказочник, Ниходим и другие мужские персонажи

История создания 
По воспоминаниям сценариста Леонида Каганова, изначально проект был задуман как детский мультфильм по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик». Первоначальный сценарий был посвящён игрушкам девочки Маши, среди которых был и Щелкунчик, которые ревнуют её друг к другу, но становятся друзьями, спасая её от злодея. Над первой версией работали, помимо Каганова, аниматор Роман Стариков и продюсер Александр Кузнецов. Планировалось также поставить мюзикл по этой истории.

Однако по ходу работы проект сменил несколько студий, и каждый новый владелец переделывал всё по-своему, исходя из своих представлений об интересах молодёжи. От прямой связи с Гофманом отказались. Возраст целевой аудитории фильма постоянно повышали — сперва его решили ориентировать на подростков, а затем и на взрослых. В результате в фильме появилась любовная линия и эротические намёки, а Маша приобрела черты большегрудой нимфетки. На предварительных этапах съёмки использовалась обнажённая модель Маши, изначально — ради анатомической достоверности, но создателям это «так понравилось», что одежду ей добавили только перед окончательным рендерингом. Эту версию показывали фокус-группе из 3 девочек 12-16 лет. После бесконечных переделок, согласований и полного ухода фильма от изначальной концепции Каганов, Стариков и Кузнецов покинули проект, и он был завершён без их участия. Перед премьерой фильма Каганов резко раскритиковал в своём блоге то, в каком направлении ушёл проект, и неспособность продюсеров определиться с целевой аудиторией и стилистикой фильма.

2 августа 2007 года кинокомпания «Амедиа», студия «Амедиа Гала Фильм» и кинодистрибьютор «UPI-Russia» анонсировали выход в широкий прокат нового 3D-анимационного фильма «Кракатук». Премьера была отменена и впоследствии перенесена на 1 марта 2008 года, но тоже не состоялась. Следующая объявленная дата премьеры — 18 декабря 2008 года под именем «Наша Маша в Земляничной стране». Фильм перед новой премьерой был на 70 % перерисован, а его бюджет был увеличен с изначально запланированных $3 млн до $5 млн, но премьера опять не состоялась — из-за финансового кризиса проект был заморожен.

Премьера мультфильма состоялась 10 декабря 2009 года под названием «Наша Маша и волшебный орех». К выходу фильма была также опубликована книга на основе сценария, соавторами которой были указаны Леонид Каганов, Александр Бачило и Игорь Ткаченко.

Саундтрек 
Песни к фильму писали композиторы Максим Фадеев и Николай Крупатин, а исполняют их популярные среди подростков музыканты, среди которых группа «Корни», «Челси», «БиС», Виктория Дайнеко, Потап и Настя Каменских, Стас Пьеха, «Пицца» и другие.

Критика

Отзывы 
Фильм получил преимущественно негативные оценки критиков. Большинство рецензий критикуют устаревшую, по их мнению, компьютерную графику, плохо проработанную анимацию (например, несоответствие движений губ персонажей с их речью), но особенно чрезмерную эротизацию Маши (в частности, прорисовку проступающих сквозь маечку сосков), не соответствующую, по их мнению, ни образу 14-летней школьницы, ни жанру детского мультфильма. Дмитрий Жигалов (KinoNews.ru) отметил:

На сайте IMDb фильм имеет рейтинг 1,9 из 10.

От режиссёра 
В 2007 году Егор Кончаловский рассказывал:

Примечания

Ссылки 
 

Мультфильмы России 2009 года
Полнометражные мультфильмы России
Компьютерные анимационные фильмы России
Леонид Каганов
Амедиа